Malere steht für:

 Seloi Malere, ein Suco in Aileu, Osttimor
 Malere (Seloi Malere), eine Aldeia in dem Suco
 Malere (Stadtteil), ein Stadtteil von Aileu in der Aldeia